Molekulska formula -{C18H16O8}- se može odnositi na:

 Centaureidin
 Irigenin
 Jaceidin
 Rozmarinska kiselina